Mécs, régi magyar családnév
 MÉCS Családközösségek